Amaurochaete — рід грибів родини Stemonitidaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Класифікація 
До роду Amaurochaete відносять 9 видів:
 Amaurochaete atra
 Amaurochaete comata
 Amaurochaete cribrosa
 Amaurochaete ferruginea
 Amaurochaete fuliginosa
 Amaurochaete minor
 Amaurochaete speciosa
 Amaurochaete trechispora
 Amaurochaete tubulina

Примітки

Джерела 
 Rostafinsky, J.T. 1873. Versuch eines Systems der Mycetozoen. :1-21 - P.8

Роди грибів